Lukesch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Lukesch (* 1965), deutscher Journalist und Chefredakteur
 Angelika Lukesch (* 1958), deutsche Journalistin und Autorin
 Anton Lukesch (1912–2003), Missionar und Südamerika-Forscher
 Barbara Lukesch (* 1954), schweizerische Journalistin und Sachbuchautorin
 Dieter Lukesch (* 1943), österreichischer Ökonom und Politiker (ÖVP)
 Franz Lukesch (1875–1931), österreichischer Architekt
 Hans Lukesch (1901–1994), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Helmut Lukesch (* 1946), österreichischer Psychologe
 Josef Maria Lukesch (1908–1934), Gendarm und Opfer des Nationalsozialismus
 Karl Lukesch (1917–1991), Missionar und Südamerika-Forscher